Tantum ergo («та́нтум э́рго») — в Римско-католической церкви гимн, исполняемый перед Святыми Дарами во время адорации. Текст песнопения представляет собой две последние строфы гимна «Pange lingua», написанного Фомой Аквинским (1225—1274).

Переводы 
Среди опубликованных эквиритмических переводов гимна один (неизвестного переводчика) имеет инципит «Славься Жертва, Дар священный», другой (П. Д. Сахарова) — «Эту тайну пресвятую». Оба используются ныне в богослужении Католической Церкви в России.

Примечания 

Церковная музыка
Католические гимны